Årets författare kan syfta på:

 Årets författare (Vision) – årligt pris utdelat av fackförbundet Vision
 Årets författare (Tidningen Boken) – årligt pris utdelat av Tidningen Boken
 Årets författare (Västsvenska Författarsällskapet) – årligt pris utdelat av Västsvenska Författarsällskapet och Författarcentrum Väst